Havana er hovedstaden på Cuba (UN/LOCODE stavemåde Habana, kode CU HAV).

Havana kan også henvise til :

Steder

Cuba 
 Havana – provinsen Ciudad de La Habana, som er den provins på Cuba, som indbefatter byen Havana
 La Havana (provins) – en provins på Cuba (som ikke længere omfatter byen)

USA 
 Havana, Arkansas
 Havana, Florida
 Havana, Illinois
 Havana, Kansas
 Havana, North Dakota
 Havana, Oregon
 Havana, West Virginia
 Little Havana – det cubanske distrikt i Miami, Florida, som har navn efter den cubanske hovedstad

Andre betydninger 
 Havana (film) – en film fra 1990 med Robert Redford
 Havana (musical 1908) – en musical fra 1908 opført på Gaiety Theatre i London
 Havana (musical 2010 ) – en kommende musical af Frank Wildhorn
 Havana (skib) – en oceanfærge, som sejlede mellem Havana and New York City i det tidlige 20. århundrede
 Havana (sang) – en sang fra 1997 af by Kenny G
 Havana – betegnelse for cubanske cigarer, hvis originale navn er Habano
 Havana (kanin) – en kaninart
 Havana (kat) – en katterace, fremavlet fra siamesere
 Ciudad de La Habana (fodboldklub) – en fodboldklub i Havana
 Havana Club – en rom fra Cuba
 "Havana" (Camila Cabello-sang) – sang indspillet af Camila Cabello.

Se også 
 Bryan Habana – en rugbyspiller fra Sydafrika
 Havannah – et brætspil
 Havanna (film) – dansk kortfilm fra 2005 af Alexander Brøndsted og Antonio Steve Tublén